Семён Кузнецо́в:
 Кузнецов, Семён Андриянович (1923—1944) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Кузнецов, Семён Олегович (Даниил; род. 1980) — архиерей РПЦ, епископ Оричевский, викарий Вятской епархии.